Иманова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Иманова, Гюльбаджи Алиакпер кызы (род. 1956) — азербайджанский дирижёр и хормейстр, Народная артистка Азербайджана.
 Иманова, Сакина Дадаш кызы (1908—1975) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.